Emmerig ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Emmerig (* 1958), deutscher Numismatiker
 Thomas Emmerig (1948–2021), deutscher Musikschriftsteller und Komponist
 Viktor Emmerig (1883–1951), deutscher Heimatforscher
 Wolfgang Joseph Emmerig (1772–1839), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Emmerich
 Emerich
 Emmerick